Swetlowo () ist der Name zweier Orte in Russland:
 Swetlowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Swetlowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow